Cobie Smulders – attrice e modella canadese
 Henricus Smulders – velista olandese
 Laura Smulders – ciclista di BMX olandese
 Marlies Smulders – canottiera olandese